Трощи́ло — фамилия.

Известные носители 
 Трощило, Александр Дмитриевич (род. 1960) — советский белорусский легкоатлет, спринтер.
 Трощило, Павел Павлович (род. 1959) — советский белорусский легкоатлет, бегун на средние дистанции.